Drużno (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Elbląski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Drużno (meer), een meer in het noorden van Polen